Лонница — топоним:

Населённые пункты 
 Лонница — деревня в Полоцком районе Витебской области Белоруссии.
 Лонница — деревня в Краснинском районе Смоленской области России.

Реки 
 Лонница (приток Поломети) — река в Новгородской области.
 Лонница (приток Шлины) — река в Тверской области.